Шамханов — чеченская фамилия; имеет женскую форму Шамханова.
 Шамханов, Идрис Селимович (род. 1994) — российский боксёр.
 Шамханов, Имран Ибрагимович (род. 1991) — французский футболист.